Бори́с Муравьёв:
 Муравьёв, Борис Викторович (1908—1993) — педагог, архитектор.
 Муравьёв, Борис Леонидович (1934—1987) — актёр ленинградского театра имени Ленинского Комсомола, профессор, преподаватель ЛГИТМиК.
  (1890—1966) — историк, эзотерик.